Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Allemagne 
  (prussien) d'infanterie (Reichswehr)

Argentine

Australie

Autriche-Hongrie

Belgique 
7e régiment de ligne (Belgique)

Canada

Corée du Sud

États-Unis 

 

7e régiment de cavalerie (États-Unis)

7e régiment de Marines (États-Unis)

Armée de l'Union 

7th Illinois Cavalry
7th Illinois Infantry

7th Indiana Infantry Regiment
7th Regiment Maryland Volunteer Infantry

7th New York Infantry Regiment

7th Ohio Infantry
7th Vermont Infantry
7th West Virginia Infantry
7th Wisconsin Infantry

Armée des États confédérés 

 7th North Carolina Infantry

France 
 d'artillerie à pied
 d'artillerie, ancien régiment d’artillerie de Toul
 d’artillerie à cheval'', créé en 1794 avec l’artillerie à cheval, dissous en 1801
 7e régiment d'artillerie à pied (1794-1815) et (1820-1829)
 d’artillerie de campagne
 d’artillerie coloniale
7e régiment de cavalerie (France)
7e régiment de chasseurs d'Afrique
7e régiment de chasseurs à cheval
7e régiment de chevau-légers lanciers
7e régiment de commandement et de soutien
7e régiment de cuirassiers
7e régiment de dragons
7e régiment d'hélicoptères de combat
7e régiment de hussards
7e régiment bis de hussards
7e régiment d'infanterie
7e régiment d'infanterie coloniale
7e régiment d'infanterie de la Garde
7e régiment d'infanterie légère
7e régiment d'infanterie territoriale
7e régiment de parachutistes d'infanterie de marine
7e régiment de spahis algériens
7e régiment de tirailleurs algériens
7e régiment de tirailleurs de la Garde impériale
7e régiment de tirailleurs marocains
7e régiment de tirailleurs sénégalais
7e régiment du génie
7e régiment du matériel
7e régiment mixte colonial
7e régiment parachutiste de commandement et de soutien
7e régiment de voltigeurs de la Garde impériale

Inde

Italie

Pologne

Royaume de Prusse 
  de grenadiers « roi Guillaume  » ( d'infanterie prussien-occidental)
  de hussards « roi Guillaume  » ( de hussards rhénan)
  de cuirassiers « von Seydlitz » (régiment de cuirassiers magdebourgeois)

Royaume-Uni 
7e régiment d'artillerie parachutiste à cheval (armée britannique)
7e régiment royal de chars (Royaume-Uni)
7e régiment de fusiliers gorkhas du duc d'Édimbourg

7e régiment d'infanterie (Royal Fusiliers)

Russie et Union soviétique

Yougoslavie 

 

Homonymie d'unités militaires